Тази страница е списък на ултрас организации във футбола, класифицирани по държави.

Австрия 
 ФК Аустрия (Виена) – Red Kaos Zwickau, Bulldogs, Fedayn
 Рапид (Виена) – Ultras Rapid Wien 1988

Аржентина 
 Бока Хуниорс – North Boys
 Естудиантес – Студентите

Белгия 
 Зьолте Варегем – The Crew
 Стандарт Лиеж – Hell side, Publik Hysterik, Ultras Inferno

Бразилия 
 Гремио – Маймуните

България 
 ЦСКА – Animals, Offenders, Butcher Brothers, LEGION Pleven, РУСЕ БРАНИ ЦСКА, Малките Свине, Varna Firm, Бригада Бургас, Torcida Plovdiv, Червен Младост, Горди, Office Boys, Ultra Front Vratza, Ултра Перник, Дивизия Монтана, Boys Vidin, Червени Воини, Red Lions Pazardjik, Велики Търновци, Армейци Свищов, Армейци Троян, Червени Шампиони Кюстендил, Червена инвазия Петрич, U.C.S.H. Самоков, Бранникъ Дупница, Армейски полк Силистра, Клуб на Привържениците на ЦСКА Разград, Shumen Group, Червени балкани Трявна, Red boys Пещера, Клуб на привържениците на ЦСКА Червен бряг, Червена граница Свиленград, Армейци Хасково, RED ZONE Димитровград, Екзекуторс Хасково, Фен клуб ЦСКА Дулово, Червена крепост Асеновград, Фенклуб ЦСКА Търговище, Фенклуб Чипровци, Армейци Севлиево, RED ARMY Карнобат, Червена чета Радецки Козлодуй, Винаги Верни Ловеч, Червена Дружба (София).
 Левски – Национален Клуб на Привържениците, София Запад, Ultra Varna, Южна Дивизия, Синя Хунта, Торсида Кюстендил, Varna crew, HD Boys, Сини Хуни Перник, OCB (Old Capital Boys), QDVP, Ultras Levski, Фен клуб Левски Белене
 Литекс (Ловеч) – National Fan Club Litex Lovech, Ultras Lovech, Youth Crew, Sofia Lads, Фен Клуб Севлиево
 Локомотив (Пловдив) – Lauta Hools, Napoletani, Gott Mit Uns, Бригада Пловдив, Lauta Youths
 Лудогорец (Разград) – Green Front, НФК Лудогорец - Разград, Фен клуб София, ФК Лудогорец - Попово, Green Eagles, ФК Лудогорец Варна, ФК Лудогорец - Сандански, ФК Лудогорец - Русе, Green Ladies, ФК Лудогорец - Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и региона, Old Crew Varna
 Ботев (Пловдив) – Лудата банда, Izgrev boys, Бригада Тракия, Бунта Север, Youth Group, Centrum Crew, Bultras Company, The Youth Face
 Спартак (Варна) – Semper Fideles, Соколи, Flower Hood
 Черно море (Варна) – Национален фен клуб, Green Brats, Green Youngs, SB’20
 Берое (Стара Загора) – CP12, Zara Boys, Varna Group, Youth Blood, Youth Support, Brigade 42
 Миньор (Перник) – Фен клуб Мошино, Teva boys, Hard boys
 Локомотив (София) – ЖЕЛЕЗНИ БРИГАДИ, Rhinos Firm, Loko Front Separative, Ultras Banishora, Nadezhda Ultra boys
 Славия (София) – Boys Sofia, Ultras Slavia, Young Boys Sofia, Фен клуб Русе
 Арда (Кърджали) – Blue Wolves, Възрожденска Бригада
 Локомотив (Мездра) – Ултра`Мездра
 Спартак (Плевен) – Ultra Spartak
 Партизан (Червен бряг) – RWB Партизан Червен бряг
 Локомотив (Горна Оряховица) – Фен клуб Локомотив Горна Оряховица
 Етър (Велико Търново) – Hells Ultras, Сърдитите Старчета Пишмана

Великобритания 
 Англия
 Алдършот Таун – A Company,
 Арсенал – Топчии, Стадото 
 Астън Вила – Вила младежи, Параходите, Астън Вила Харадкор, Отряд Ц
 Блякпул – Пропадняците
 Болтън Уондърърс – Момчетата кукувици 
 Ливърпул – The Kop, Red Scouse
 Нюкасъл Юнайтед – Toon Army,
 Бирмингам – Зулусите от Бирмингам 
 Челси – Chelsea Headhunters
 Манчестър Юнайтед – The Red Army, Men in Black, Inter City Jibbers
 Хибърниън – Capital City Service

Германия 
 Борусия Дортмунд – The Unity
 Шалке 04 – Ultras Gelserkirchen
 Байерн Мюнхен – Schickeria
 Байер Леверкузен – Nord Kurve Leverkusen
 Hansa Rostoc – Suptras Hansa
 Dynamo Dresden – Ultras Dynamo, K Block

Гърция 
 Олимпиакос – GATE 7 
 Панатинайкос – Gate 13, Hools At Play
 Арис (Солун) – Super 3
 ФК ПАОК – GATE 4
 АЕК – Original 21

Дания 
 Олбор БК – Aalborg frontline, Boys Republic
 Брьонбю ИФ – Синя република, Син Фронт, Южна част Юнайтед
 ФК Копенхаген – Отряд 92, Копенхаген-случайните, Копенхаген-случайните (младежка), Млади момчета
 АГФ – Белият Прайд
 Лингбю – Синя армия 
 Оденсе – „Армията на Оденсе“
 Silkeborg – Fultraz

Италия 
 Интер – Boys San, Irriducibili, Brianza Alcoolica, Ultras
 Ювентус – Vikingi, Drughi, Tradizione Bianconera, Arditi, Gruppo Marche 1993, Nucleo 1985, Noi Soli, 06 Clan, Bruxelles Bianconera
 Милан – Brigate Rossonere
 Аталанта – ATALANTA 1907 BERGAMO, BERGAMO CREW
 Наполи – Mastiffs, Teste Matte, Mastiffs, Rione Sanita (от Curva A), Fedayn, Ultras Napoli (от Curva B)
 Рома – ASR ClaN, LUPI (Вълците), Ofanziva Ultras, фронт Рома
 Перуджа Калчо – Работническата класа, A.C.A.B, Anti Turkey,
 Киево – Северната Част
 Лацио – Irruducibili, CML 74, Lazio Casual Firm, Banda Noantri, Lazio Youth, Veterani, Lazio Hit Firm, Curva Nord

Нидерландия 
 Аякс Амстердам – F-side, Amsterdam Casuals
 Твенте – Vak-P

Русия 
 ЦСКА Москва – Red-Blue Warriors, Ярославка, Shady Horse, Мъже в черно, Moscow kids, Einfcach Jugend
 Спартак Москва – Гладиатори '96, ТУКИ Москва, Обединение, Fratria, Ziga Zaga, The Aliens(Saint-Peterbourg), Mad Butchers, G-7 Ultras, Flint's Crew
 Зенит Санкт Петербург – Music Hall
 Локомотив Москва – Викините, Отборът на Железницата (ОЖ CREW), Луди добермани, Парни двигатели
 Анжи – Дикая дивизия
 Балтика (Калининград) – Konig Legion

Сърбия 
 Партизан Белград – Young Boys, Анти Роми Југ, Гробари Белград, Јужни Гробари, Алкатраз, Shadows
 Цървена Звезда – ДЕЛИJE СЕВЕР, BELGRADE BOYS, Северна Армиja, Четници Север, Brigate
 Земун – Таурунум Бойс
 Войводина – Firma 1989
 Борац Баня Лука – Лешинари 1987
 Рад Белград – United force
 OFK Beograd – Plava Unija

Турция 
 Галатасарай – UltrAslan
 Бешикташ – Carsi

Франция 
 Олимпик Марсилия – ULTRAS SIGMA 1919, Commando Ultras
 Пари Сен Жермен – Commando Pirate, Casual Firm, Indépendants, Ultras Auteuil, Kop of Boulgone, Collectif Ultras, K-SOCE TEAM
 Олимпик Лион – Bad Gones 1987, Lyon 1950 Virage Sud, Mezza Lyon
 Сент-Етиен – Magic Fans, Green Angels
 Лил – LOSC Army

Хърватия 
 Динамо (Загреб) – Bad Blue Boys
 Хайдук (Сплит) – Torcida split
 Риека – Армада Риека
 Осиек – Кохорта Осиек
 Жрински Мостар – Ултрас Мостар

Източници 

Престъпни организации
Хулигански
Групи
Списъци